Harpokrates ist die Bezeichnung für:

 Horus-Kindgottheiten, in der Ägyptologie als Gattungsbegriff verwendet, siehe Liste der Horus-Kindgottheiten
 Hor-pa-chered, altägyptischer Kindgott, der in griechischer Sprache als Harpokrates bezeichnet wurde
 Harpokrates (griechisch-römische Zeit), ein ptolemäisch-römischer Kindgott während der griechisch-römischen Zeit